(U+004B),   (U+006B) sau К (U+041A), к (U+043A) poate însemna:

Chirilic 

 K este litera alfabetelor chirilice.
 k - prescurtarea condiționată a corpului (conexiuni în forțele armate ).
 K - o serie de locomotive electrice.
 K este denumirea rusă pentru trenul diesel japonez Kiha-58 .
 K - o serie de submarine crucișătoare.
 K - desemnarea regelui în jocurile de cărți (,  ).
 K - desemnarea Kievului în fișele de catalog ale bibliotecilor și amprenta publicațiilor.
 K-capture .
 k - „kilo-”, unul dintre prefixele SI, mărește valoarea inițială cu o mie (10 3 = 1000).
 K - „mii binare” (citiți [ka]), unul dintre prefixele binare, mărește valoarea inițială cu 2 10 = 1024.

Latin 

 K este a unsprezecea literă a alfabetului latin.
 K este denumirea de potasiu .
 K (Kelvin) este unitatea de temperatură SI.
 K (limbaj de programare) este un limbaj de programare.
 K este o mie. Adesea în situațiile financiare în limba engleză, denotă denumirea prescurtată a o mie de unități. De exemplu, 1000 $ = 1K $.
 Constanta lui Boltzmann este o constantă fizică, de obicei notată ca k .
 K este o vitamină.
 k - desemnarea coeficientului de elasticitate în legea lui Hooke.
 K - în genetica populației, desemnarea haplogrupului K (ADNmt) și haplogrupului K (ADN-Y) .
 K este un serial anime lansat în 2012.
 K - microarhitecturi AMD ( AMD K5, AMD K6, AMD K7, AMD K8, AMD K9, AMD K10 ).